Saligny este un nume propriu de origine franceză, care se poate referi la:

Localitate în România 

 Saligny, comună în județul Constanța

Locuri în Franța 

 Saligny, Vendée, sat francez în Vendée 
 Saligny, Yonne, sat francez în Yonne

Locuri în Franța ca nume compuse 

 Saligny-le-Vif, comună franceză în Cher 
 Saligny-sur-Roudon, comună franceză în departamentul Allier

Nume de familie 
 Saligny, Alfons Oscar, (1853 - 1903), academician, chimist, fratele lui Anghel Saligny. 
 Saligny, Alfred, pedagog român de origine franceză, stabilit în România, tatăl lui Anghel Saligny și a lui Alfons Oscar Saligny. 
 Saligny, Anghel, (1854 - 1925), academician, președintele Academiei Române între 1907 - 1910, inginer constructor, inventator, pedagog român, unul din pionierii mondiali ai construcțiilor metalice și de beton armat industriale, așa cum ar fi: poduri feroviare și rutiere, silozuri, docuri și chei navale. 
 Saligny, Sofia, sora lui Alfons Oscar și Anghel, fiica lui Alfred Saligny

Nume de familie franceze